Eiskellerberg steht für
 Eiskellerberg bei Siggeneben
 Eiskellerberg (Düsseldorf)
 Eiskellerberge-Os bei Malchow